Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Australian Open férfi páros mérkőzéseit.

A címvédő az első kiemelt, ötszörös bajnok Bob Bryan–Mike Bryan-páros volt. A két fivérnek ezúttal is sikerült bejutnia a fináléba, ott azonban 7–6(1), 6–2-es vereséget szenvedtek a Lijendar Pedzs–Radek Štěpánek-kettőstől. Pedzsnek ez volt az első győzelme férfi párosban az Australian Openen, összességében azonban a hetedik Grand Slam-diadalát ünnepelhette. Stepanek első alkalommal nyert Grand Slam-versenyt, korábban egyszer játszott döntőt, a 2002-es US Openen. Akkor honfitársa, Jiří Novák volt a partnere.

Kiemeltek

 Bob Bryan /  Mike Bryan (Döntő)
 Makszim Mirni /  Daniel Nestor (Elődöntő)
 Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (Harmadik kör)
 Mahes Bhúpati /  Róhan Bópanna (Harmadik kör)
 Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (Harmadik kör)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (Negyeddöntő)
 Robert Lindstedt /  Horia Tecău (Elődöntő)
 Iszámul-Hak Kuraisi /  Jean-Julien Rojer (Harmadik kör)

  Oliver Marach /  Alexander Peya (Első kör)
  Eric Butorac /  Bruno Soares (Negyeddöntő)
  František Čermák /  Filip Polášek (Harmadik kör)
  Santiago González /  Christopher Kas (Negyeddöntő)
  Scott Lipsky /  Rajeev Ram (Negyeddöntő)
  Simone Bolelli /  Fabio Fognini (Második kör)
  Colin Fleming /  Ross Hutchins (Harmadik kör)
  Paul Hanley /  Jamie Murray (Első kör)

Főtábla
 WC = szabadkártyás
 R = feladta
 w/o = az ellenfél visszalépett
 ALT = helyettes

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Alsó ág

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Jegyzetek

Források
Főtábla eredményei

F2